Николай Аникин:
 Аникин, Николай Александрович (1919—1977) — участник Великой Отечественной войны, артиллерист, Герой Советского Союза.
 Аникин, Николай Андреевич (1919—1997) — участник Великой Отечественной войны, пехотинец, Герой Советского Союза.
 Аникин, Николай Ильич (1904 — ?) — советский футболист.
 Аникин, Николай Петрович (1932—2009) — советский лыжник.